Trpín (okres Svitavy), een gemeente in Tsjechië
 Trpín (okres Krupina), een gemeente in Slowakije